Хелвидий (Helvidius) е име на:

 Гай Хелвидий Приск († 71 или 74), стоик философ и претор 70 г.
 Гай Хелвидий Приск (55–96), суфектконсул 87 г.
 Луций Валерий Публикола Месала Хелвидий Трасеа Приск, консул 196 г.
 Публий Хелвидий Приск (85-?), син на Гай Хелвидий Приск (суфектконсул 87 г.) и Антея; съпруг на Плавция Квинктилия и баща на Хелвидия Присцила
 Хелвидия Присцила (* 115), дъщеря на Плавция Квинктилия и Публий Хелвидий Приск; съпруга на Луций Випстан Клавдий Попликола Месала (105- сл. 140), син на Луций Випстан Месала (консул 115 г.); майка на Луций Валерий Месала Тразеа Попликола Хелвидий Приск (140-170)
 Хелвидий, писател (4/5 век)

Хелвидии